Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1996 je bilo štirinajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 11. februarja 1996 na letalnici Kulm v Bad Mitterndorfu, Avstrija. Zlato medaljo je osvojil Andreas Goldberger, srebrno Janne Ahonen, bronasto pa Urban Franc.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1996
1996 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Bad Mitterndorf